Een verkeersweg:
 N974 (Nederland), zie Provinciale weg 974

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing